SP Red Bull Air Race 2014 je 9. sezona svetovnega prvenstva v svetovni seriji Red Bull Air Race. To je tekmovanje v akrobatskem letenju nad vodo med vratci, kjer tekmujejo na čas. Tekmovanje poteka v dveh razredih: v elitnem tekmovanju Master Class in prvič v zgodovini v razred nižjem tekmovanju Challenger Class, v katerem kot prvi Slovenec sploh nastopa tudi naš najboljši akrobatski pilot vseh časov Peter Podlunšek.

Piloti in letala

Master Class

 Vsi piloti v Challenger Class uporabljajo letala Extra E-330LX.

Challenger Class

 Trije novi piloti (Bolton, Czepiela in Othman) so se 5. aprila 2014 uradno pridružili tekmovanju Challenger Class, potem ko so uspešno prestali zahtevno urjenje v kvalifikacijskem kampu Red Bull Air Race v Murski Soboti.

Koledar in rezultati

V sezoni 2014 je na sporedu osem preizkušenj.

Svetovno prvenstvo

Master Class

Točkovanje v Master Class

Challenger Class
Točkovanje v Challenger Class

Reference

Zunanje povezave

  uradna stran
 Air Race website neuradna stran

2014 v športu